Семенны́е расте́ния, или сперматофи́ты (), — высшие растения, образующие семена — тела сложного строения, внутри которых находится многоклеточный зародыш. Играют важнейшую роль в создании растительного покрова Земли, а также в сельскохозяйственной деятельности человека.

История термина 
Выделение семенных растений в отдельную группу относится к началу XX века, когда на смену делению растений на тайнобрачные, или криптогамы (), — с «невидимыми» половыми органами — и явнобрачные, или фанерогамы (), — с заметными репродуктивными структурами — пришла новая система, согласно которой растения делились на четыре группы:
 ;
 ;
 ;
 Семенные растения (Spermatophyta).

Семенные растения считались ботаническим таксоном в ранге надотдела и включали два отдела:
 ;
 .

Современное использование термина 
В современных системах классификации растений выражение Семенные растения не является названием ботанического таксона. Вместе с тем оно используется в качестве неформального собирательного термина, объединяющего пять современных и один вымерший отделы растений:
  ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

В 35-м издании  (2002, русский перевод — 2007) все пять групп современных семенных растений рассматриваются как имеющие одинаковые таксономические ранги — классы.

Нет единого мнения относительно родственных связей между различными группами семенных растений. В течение второй половины XX века большинство учёных считало голосеменные группой, парафилетической по отношению к цветковым растениям, однако современные работы, связанные с анализом последовательностей ДНК, показали, что современные голосеменные всё же являются монофилетической группой. Некоторые ботаники, например, А. Б. Шипунов, предлагают считать семенные растения отделом, а перечисленные выше шесть таксонов — классами.

См. также 
 Растения
 Семя

Примечания

Литература 
  — ISBN 978-5-7695-2746-3 (Т. 3) (рус.), ISBN 3-8274-1010-X (Elsevier GmbH) — УДК 58(075.8)
 Хржановский В. Г.  Курс общей ботаники. Часть 2. Систематика растений: Учебник для сельхозвузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — : Высшая школа, 1982. — С. 16—18.

Ссылки 
 
 
 

Высшие растения